Peso (spanisch: „Gewicht“) steht für:

 Peso, der Name verschiedener Währungen mehrerer ehemaliger spanischer Kolonien
 Peso (Einheit), eine Gewichtseinheit und Handelsgewicht im Kirchenstaat

Peso ist der Name von:
 Peso (Covilhã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Covilhã, Portugal